Unagi puede referirse a:

 Unagi, es la palabra japonesa que designa a las anguilas de agua dulce.
 Unagi, título original en japonés de la película La anguila (1997).
 Unagi, personaje en el videojuego Super Mario 64 (1996).
 Unagi, personaje de la novela visual japonesa Popotan (2003).
 Unagi, personaje de la serie de televisión animada Avatar: The Last Airbender (2005-2008).
 El del unagi', episodio 17 de la sexta temporada de la serie de televisión Friends''.